Timkó Imre (1875–1940) agrogeológus
Timkó Imre (1920–1988) görögkatolikus főpap